Нижче наведено список 573 муніципалітетів департаменту Сона і Луара.

Сона і Луара

Сона і Луара